Филип Ботстрем (родился в 1990 году в Колумбии) был президентом Шведской социал-демократической молодежной лиги (SSU) с съезда 9 августа 2015 года до съезда 1 августа 2021 года. Ботстрём вырос в Филипстаде, Швеция. В качестве президента Ботстрём представляет СБУ в правлении партии и исполнительном органе Шведской социал-демократической партии .

Филип Ботстрем заявил, что политическая цель его президентства — сделать усиление равенства основным направлением шведской политики. Инвестиции в инфраструктуру, школы и улучшение положения молодых людей на рынке труда являются частью политической программы для достижения этой цели.

Рекомендации 

Социал-демократы Швеции
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1990 году
Шведские политики 21 века
Колумбийские эмигрирующие в Швецию